Adriaan van der Does (1686-1749), Nederlandse regent, drossaard van Lek en Rijn en een van de rijkste inwoners van Gouda.
Adriaan van der Does (1718-1784), diens zoon, schout-bij-nacht van Holland en West-Friesland.